Avoca (Iowa)
 Avoca (Minnesota)
 Avoca (Nebraska)
 Avoca (Nova York)
 Avoca (Pennsilvània)
 Avoca (Wisconsin)